

Nautica 
 Scotta – termine marinaresco che designa una cima, una corda

Persone 
 Alessandro Scottà – ex sciatore freestyle italiano
 Giancarlo Scottà – politico italiano
 Héctor Scotta – ex calciatore argentino